Sedenion (množica sedenionov ima oznako ) je vrsta števil, ki tvori 16-razsežno neasociativno algebro nad realnimi števili z uporabo Cayley-Dicksonove konstrukcije na oktonionih.

Vsak sedenion je linearna kombinacija elementov , ki tvori bazo vektorskega prostora sedenionov. Kompleksna števila tvorijo dvorazsežno algebro, kjer je vsako število kombinacija dveh elementov. To pomeni, da imajo obliko . 

Sedenioni imajo nevtralni element in multiplikativno obratno vrednost, vendar niso algebra z deljenjem, ker imajo delitelja niča (to pomeni, z množenjem dveh neničelnih števil lahko dobimo vrednost 0). Trivialni primer je . Vsa hiperkompleksna števila, ki so osnovana na Cayley-Dicksonovi konstrukciji iz neničelnih sedenionov vsebujejo delitelje ničel.

Tabela za množenje enotskih sedenionov je:

Podobno kot pri oktonionih množenje sedenionov ni komutativno niti asociativno.

Glej tudi 

 hiperkompleksno število
 hiperbolično število

Zunanje povezave 

 Sedenion  na PlanethMath 
 Nekatere značilnosti sedenionov  
 Kalkulator za množenje sedenionov 

Števila
Hiperkompleksna števila
Neasociativne algebre